Пётр Юркевич:
 Юркевич, Пётр Иванович (1889—1968) — русский советский врач-терапевт. Заслуженный врач РСФСР.
 Юркевич, Пётр Ильич (? — 1884) — русский писатель, переводчик и драматург, театральный критик, председатель литературно-театрального комитета.